Яныгхулюм: — название рек в Ханты-Мансийском АО России:

 Яныгхулюм (приток Лосхи)
 Яныгхулюм (приток Самыръя)
 Яныгхулюм (приток Сысконсынгъя)
 Яныгхулюм (приток Ялбынъя)